Гладково — деревня в Володарском районе Нижегородской области. Входит в состав сельсовета Красная Горка. Население  человек

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Нижнего Новгорода составляет 74 км, до районного центра города Володарска — 22 км. Абсолютная высота 97 метров над уровнем моря.
 Часовой пояс

История 
В «Списке населенных мест» Владимирской губернии по данным за 1859 год значится как владельческая деревня при пруде в верстах от Гороховца. Относилась к первому стану Гороховецкого уезда. В деревне насчитывалось 14 дворов и проживало 88 человек (45 мужчин и 43 женщины).

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли  100% из двух человек.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Володарского района (Нижегородская область)